Рок Фолс има више значења:
 Рок Фолс (Ајова)
 Рок Фолс (Илиноис)